Варе́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 23 км на північний захід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 363,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варенн на сайті французького Національного інституту географії
 Варенн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варенн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варенн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна